L'équipe d'Algérie masculine de handball au Championnat du monde 2013 participe à ses  Championnat du monde lors de cette édition 2013 qui se tient en Espagne du 11 au .

Matchs de préparation

Résultats

Phase de groupe 
L'Algérie évolue dans le Groupe D :

Feuille de match :

Légende :
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

{| cellspacing="1" cellpadding="0" style="text-align:center; font-size: 90%"
|colspan=5 align=center|
|-
! scope=col width="25"| 
! scope=col width="25"|
|-
| G ||12 ||align="left"| Samir Kerbouche || 6/26 || 
|-
| G ||22 ||align="left"| Adel Bousmal || 2/13 ||  
|-
|ARD||3 ||align="left"| Omar Chehbour || 1/8 || 
|-
|ARG||4 ||align="left"| Hamza Zouaoui || 1/2 || 
|-
|ALD||5 ||align="left"| Salah Eddine Cheikh ||  || 
|-
|ARG||6 ||align="left"| Messaoud Berkous || 3/8 || 
|-
|DC ||7 ||align="left"| Hichem Daoud || 6/7 || 
|-
| P ||''8' ||align="left"| Hichem Boudrali || 1/2 || 
|-
|DC ||9 ||align="left"| Abdelkader Rahim || 4/6 ||  
|-
|ARG||10 ||align="left"| Sassi Boultif || 0/3 || 
|-
|ALG||13 ||align="left"| Riad Chehbour || 0/1 || 
|-
|ALD||15 ||align="left"| Omar Benali || 1/3 || 
|-
|ARD||17 ||align="left"| Abderrahim Berriah || 1/8 || 
|-
| P ||18 ||align="left"| Hichem Kaabeche ||  || 
|-
|ALG||19 ||align="left"| Ayatallah Hamoud ||  || 
|-
| P ||21 ||align="left"| Mohamed Mokrani || 2/2 || 
|-
|colspan=4 align="left"|Entraîneur : Salah Bouchekriou
|}Feuille de match :Légende : G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droitFeuille de match :Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droitFeuille de match :Légende :'''
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Effectif

Statistiques

Buteurs

Gardiens de buts

Références

Navigation

Liens internes 
 Championnat du monde masculin de handball
 Championnat du monde masculin de handball 2013

Championnat du monde masculin de handball 2013
Algérie